Le psaume 79 peut désigner :
 le psaume 79 (78) : psaume 79 selon la numérotation hébraïque, psaume 78 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 80 (79) : psaume 80 selon la numérotation hébraïque, psaume 79 selon la numérotation grecque.